Controra è il termine che indica in Italia meridionale l'ora di massima calura in estate.
Controra – è un album degli Almamegretta
Controra –  è un film di Rossella De Venuto